Forest vagy Forrest megye

Forest megye (Pennsylvania) 
Forest megye (Wisconsin)
Forrest megye (Mississippi)